Община Андриевица () — община в Черногории. Административный центр — город Андриевица.

География 
Община расположена в северо-восточной части Черногории к югу от границы с Албанией, в долине реки Лим, в историко-географической области Санджак. Территория общины окружена горными массивами Комови, Беласица и Проклетия, которые являются естественным границами общины Андриевица.

История 
В соответствии с законом об основах социального и политического устройства Народной Республики Черногории от 22 июля 1957 года с 1 января 1958 года Андриевицкий срез был упразднён. С принятием закона о разделении Народной Республики Черногории на общины 15 апреля 1960 года его территория была передана в соседние общины. Через 30 лет, в 1991 году община Андриевица была образована вновь.

Население 
По переписи населения СФРЮ 1991 года: на территории общины площадью 340 км² проживали 6696 жителей в 24 населённых пунктах, объединённых в 15 местных сообществ. Население общины по переписи населения Черногории 2011 года численностью 5071 человек проживало на площади 283 км². Этнический состав:

Вероисповедание

Населённые пункты 
В соответствии с вступившим в действие законом о территориальной организации Черногории произведён ряд изменений в наименовании и количестве населённых пунктов общины: село Анджелати переименовано в Суческа-Анджелати и образован новый населённый пункт Навотина.

Примечания

Ссылки 
 Община Андриевица

Общины Черногории